Lambert van Nistelrooij – politico ed eurodeputato olandese
 Ruud van Nistelrooij – allenatore di calcio ed ex calciatore olandese